

Toponyme 
en Bulgarie
Dedina, écrit , une ville située dans l'obchtina de Zlataritsa, oblast de Veliko Tarnovo ;
en Croatie
Dedina, une localité située dans la municipalité de Sveti Petar Orehovec, comitat d'Istrie ;
en Serbie
Dedina, également écrit , une localité située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.

Patronyme 
 Jan Dědina (1870-1955), peintre et illustrateur tchèque ;
 Venceslas Dédina (1872-1945), peintre, graveur et sculpteur tchèque, naturalisé français, frère du précédent.
 Daniel Dédina (1906-1984), agent de voyage, conseil en tourisme, pionnier de l'industrie du tourisme moderne, fondateur de WATA (World Association of Travel Agencies), fils du précédent.